Pronoia est une nymphe Océanide ou Néréide, et l'épouse de Prométhée dans la mythologie grecque
 La pronoïa est un concept grec signifiant « prévoyance, providence » ; ce nom est parfois apposé à Athéna pour désigner Athéna Providence (par exemple à Delphes sur le site de Marmaria).
 La pronoia (parfois pronoïa) est un système fiscal byzantin, développé à partir de la fin du .
 En psychologie, la pronoïa est un phénomène opposé à la paranoïa.